Lätt weltervikt, 64 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes mellan den 10 och 21 augusti i Riocentro i Rio de Janeiro i Brasilien.

Medaljörer

Resultat

Finaler

Övre halvan

1 Hu vann med walkover då Garcia var skadad.

Nedre halvan

Referenser

Boxning vid olympiska sommarspelen 2016